Passage: 

 Passage — компьютерная игра 2007 года, произведение искусства на тему memento mori.
 Passage — пятый студийный альбом американской группы Bloodrock.
 Passage — альбом американского дуэта The Carpenters.
  — роман Конни Уиллис, удостоенный премии «Локус» за лучший НФ-роман в 2002 году.
 The Passage — британская рок-группа.

См. также 
 Пассаж